Аспира́нт (от  — стремящийся к чему-либо)

 Аспирант — лицо, проходящее послевузовское профессиональное образование (аспирантуру)
 Аспирант (воинское звание) — во франкоязычных странах соответствует званию прапорщика